«Амнезия» () — американский триллер 2004 года режиссёра Филипа Кауфмана по сценарию Сары Торп. В главных ролях Эшли Джадд, Сэмюэл Л. Джексон и Энди Гарсиа. Съёмки проходили в Сан-Франциско.

Сюжет        

Джессика — офицер полиции, чей отец был убит серийным убийцей. Расследуя убийства, совершённые серийным убийцей, она оказывается в центре собственного расследования, после того как обнаруживает, что все жертвы являются её бывшими любовниками. и она берется за дело.. но вскоре понимает, что она следующая жертва.....

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
  

Фильмы Филипа Кауфмана
Фильмы США 2004 года
Фильмы-триллеры США
Психологические фильмы
Фильмы о полицейских
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы о Сан-Франциско
Фильмы Paramount Pictures